Mouvement libéral peut désigner :
 Mouvement libéral calédonien, parti politique néo-calédonien ;
 Mouvement libéral pour le peuple sénégalais, parti politique sénégalais ;
 Mouvement libéral républicain nationaliste, parti politique panaméen ;
 Mouvement libéral de la République de Lituanie, parti politique lituanien ;
 Mouvement libéral wallon, parti politique belge.